

Patronyme 

 Alan Shearer, un footballeur anglais ;
 Alex Shearer (1949 - ), un écrivain anglais ;
 Bobby Shearer, un footballeur écossais ;
 Cresswell Shearer (1874-1941), un biologiste marin britannique ;
 Duncan Shearer, un footballeur écossais ;
 Harry Shearer, un acteur, scénariste, compositeur, réalisateur et producteur américain ;
 Hugh Shearer, un Premier ministre de la Jamaïque entre 1967 et 1972 ;
 John Shearer (1947-2019), un photographe, écrivain et cinéaste américain ;
 Moira Shearer, une actrice ;
 Norma Shearer, de son vrai nom Edith Norma Shearer, une actrice canadienne ;
 Douglas Shearer, le frère ainé de la précédente, technicien du cinéma à Hollywood.

Toponyme 

 Jim Shearer South Airport, aéroport de Blairsville dans le comté d'Indiana en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme